Brodacze – wieś w powiecie sokołowskim
 Brodacze – rodzina ptaków (Dzięciołowe)
 Brodacz watermalski
 tradycja noworoczna kultywowana w Sławatyczach